Ипсиланти, Александр (старший) (1725—1805) — господарь Валахии и Молдавского княжества
 Ипсиланти, Александр Константинович (1792—1828) — господарь Валахии и Молдавского княжества, внук Александра Ипсиланти-старшего, сын Константина Ипсиланти